

Жезказган — місто обласного підпорядкування, Улитауська область
 Жезказган — селище, Сатпаєвська міська адміністрація, Улитауська область